La pallanuoto fa parte del programma olimpico fin dai Giochi della II Olimpiade, svolti a Parigi nel 1900. Nelle prime due edizioni non presero parte al torneo delle rappresentative nazionali, ma uno o più club che rappresentavano la propria nazione. Quattro dei primi cinque titoli furono vinti dalla , mentre dal 1932 in poi è iniziato il predominio dell', vincitrice di quindici medaglie in venti partecipazioni, di cui nove d'oro. La squadra detentrice del titolo olimpico maschile è la Serbia, gli Stati Uniti invece detengono il titolo femminile, che viene assegnato solamente dall'edizione del 2000.

Nella lunga storia dei Giochi olimpici, sono stati organizzati 28 tornei maschili e 6 tornei femminili a cui hanno preso parte diciannove diverse nazioni.

Torneo maschile

Albo d'oro

Medagliere

Aggiornato a .

Partecipazioni

Torneo femminile

Albo d'oro

Medagliere
Aggiornato a .

Partecipazioni

Medagliere complessivo
Aggiornato a .

Record
 Partecipante più giovane:  Alfonso Tusell - 14 anni e 134 giorni (Anversa 1920).
 Partecipante più anziano:  Charles Smith - 45 anni e 168 giorni (Parigi 1924).
 Maggior numero di medaglie vinte:  Dezső Gyarmati - 5 medaglie (Oro: Helsinki 1952, Melbourne 1956, Tokyo 1964; Argento: Londra 1948; Bronzo: Roma 1960).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni